Джон (Джек) Па́уэлл (; 25 марта 1860 — 16 марта 1947) — валлийский футболист, выступавший на позиции крайнего защитника.

Биография 

Родился в Уэльсе неподалёку от Рексема. Начал карьеру в валлийском клубе «Друидс», с котором выиграл три Кубка Уэльса.

В октябре 1883 года перешёл в английский клуб «Болтон Уондерерс». Считается, что он стал первым валлийцем, переехавшим в Англию, чтобы стать профессиональным футболистом. В 1885 году он вынужден покинуть «Болтон» из-за нарушения правил участия в Кубке Англии. Всего он провёл за «Болтон» 6 официальных матчей, все — в Кубке Англии.

В 1886 году Джек переехал в Манчестер, где устроился на работу механиком на железную дорогу Ланкашира и Йоркшира. Параллельно он выступал за футбольную команду рабочих этой железной дороги, «Ньютон Хит». В 1887 году был назначен капитаном команды. Всего провёл за клуб 4 официальных матча, все — в Кубке Англии.

В ходе своей футбольной карьеры Пауэлл провёл 15 матчей за национальную сборную Уэльса.

После окончания футбольной карьеры управлял пабами в Манчестере и Рексеме.

Джек Пауэлл умер 16 марта 1947 года в Рексеме.

Достижения 
 Друидс
 Обладатель Кубка Уэльса (3): 1880, 1881, 1882

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Уэльса
Игроки ФК «Друидс»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки сборной Уэльса по футболу